

Astronomia 
 Wright – cratere lunare
 Wright – cratere su Marte
 1747 Wright – asteroide areosecante

Aziende 

 Wright Company, Wright-Martin, Wright Aeronautical Corporation, Curtiss-Wright Corporation – denominazioni successive della stessa azienda aeronautica statunitense

Geografia 
 Antartide
 Ghiacciaio Wright superiore
 Ghiacciaio Wright inferiore
 Filippine
 Wright – denominazione della municipalità di Paranas (Provincia di Samar) durante il periodo del Commonwealth delle Filippine
 Stati Uniti d'America
 Wright – census-designated place della Contea di Okaloosa, Florida
 Wright – census-designated place della Contea di Ford, Kansas
 Wright – township della Contea di Hillsdale, Michigan
 Wright – township della Contea di Ottawa, Michigan
 Wright – città della Contea di Carlton, Minnesota
 Wright – città della Contea di Schoharie, New York
 Wright – township della Contea di Luzerne, Pennsylvania
 Wright – città della Contea di Campbell, Wyoming

Persone